«Школа негодяев» («Школа для негодяев»; ) — фильмы:

 «Школа для негодяев» — Великобритания, реж. Роберт Хамер (1960).
 «Школа негодяев» — США, реж. Тодд Филлипс (2006).